Fodor, férfikeresztnév
 Fodor, régi magyar családnév